Дворяниново — название населённых пунктов в России:
 Дворяниново — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Дворяниново — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Дворяниново — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Дворяниново — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Дворяниново — деревня в Заокском районе Тульской области.
Дворяниново — музей-заповедник в Заокском районе Тульской области. 
 Дворяниново — деревня в Даниловском районе Ярославской области.